

Бруксайд — місто, штат Алабама
 Бруксайд — місто, штат Колорадо
 Бруксайд — селище, штат Огайо
 Бруксайд — переписна місцевість, штат Делавер